Nellis ist der Familienname folgender Personen:

 William Harrell Nellis (1916–1944), US-amerikanischer Flieger
 William J. Nellis (* ~1943), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Nelis
 Nelles